A Copa do Brasil de Futebol de 1992 foi a quarta edição da Copa do Brasil.

O Internacional, de Porto Alegre, foi o campeão, vencendo na final o Fluminense, do Rio de Janeiro. Com o título, o clube do Rio Grande do Sul classificou-se automaticamente para a Taça Libertadores da América de 1993.

Participantes 
A quarta edição da Copa do Brasil teve 32 participantes. Pela primeira vez na história, os campeões estaduais do Amapá e de Rondônia jogaram a competição. O São Paulo, campeão paulista de 1991, desistiu da competição, devido à disputa da Copa Libertadores, cedendo sua vaga ao Palmeiras, terceiro colocado.

Tabela 
(*: time que fez a primeira partida em casa)

Finais 

 Primeiro Jogo

 Segundo Jogo

Premiação

Artilharia

Ligações externas 
 Bola n@ Área

1992
Futebol de 1992 no Brasil